Гагик Погосян: Погосян, Гагик Гайкович (род. 1961) — армянский историк и археолог.
 Погосян, Гагик Хачатурович (1952—2001) — армянский политический деятель.